Ölgrubenkopf kan verwijzen naar meerdere bergtoppen in de Kaunergrat van de Ötztaler Alpen in het Oostenrijkse Tirol:
Ölgrubenkopf (berg), een 3392 meter hoge berg net ten zuiden van de Vordere Ölgrubenspitze
Een van de toppen uit de zogenaamde Falkauner Ölgrubenköpfe:
Äußerer Ölgrubenkopf (2887 meter)
Hinterer Ölgrubenkopf (2855 meter)
Südlicher Ölgrubenkopf (2825 meter)